TJ Sigma MŽ Olomouc je historický název těchto klubů:
SK Sigma Olomouc – fotbalový klub
TJ Sigma MŽ Olomouc (lední hokej) – zaniklý hokejový klub